Philippe Bonnin est un architecte et anthropologue français.
 Philippe Bonnin (né en 1955) est un escrimeur français.